Ё може значити:

 Ё — літера кирилиці, яка використовується у російській, білоруській та русинській абетках.
 Ë — літера розширеної латиниці.